Jean René Potvin (né le  à Ottawa en Ontario au Canada et mort le  à Weston en Floride aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
Jean Potvin est le frère aîné de Denis, membre du temple de la renommée du hockey et multiple vainqueur de la Coupe Stanley.

Carrière 

Les frères Potvin remportent cette coupe Stanley ensembles en 1980 et 1981 avec les Islanders de New York

Leur jeune cousin, Marc, a également connu une carrière professionnelle de joueur de hockey.

Mort 
Jean Potvin meurt le 15 mars 2022 à l'âge de 72 ans à Weston en Floride.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1967-1968 || 67 d'Ottawa || OHA || 54 || 18 || 17 || 35 || 138 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1968-1969 || 67 d'Ottawa || OHA || 54 || 17 || 23 || 40 || 116 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1969-1970 || Kings de Springfield || LAH || 61 || 3 || 5 || 8 || 42 || 14 || 0 || 2 || 2 || 24
|- 
| 1970-1971 || Kings de Springfield || LAH || 60 || 9 || 23 || 32 || 94 || 12 || 2 || 10 || 12 || 17
|- 
| 1970-1971 || Kings de Los Angeles || LNH || 4 || 1 || 3 || 4 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|rowspan="2"| 1971-1972 || Kings de Los Angeles || LNH || 39 || 2 || 3 || 5 || 35 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| Flyers de Philadelphie || LNH || 29 || 3 || 12 || 15 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|rowspan="2"| 1972-1973 || Flyers de Philadelphie || LNH || 35 || 3 || 9 || 12 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| Islanders de New York || LNH || 10 || 0 || 3 || 3 || 12 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1973-1974 || Islanders de New York || LNH || 78 || 5 || 23 || 28 || 100 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1974-1975 || Islanders de New York || LNH || 73 || 9 || 24 || 33 || 59 || 15 || 2 || 4 || 6 || 9
|- 
| 1975-1976 || Islanders de New York || LNH || 78 || 17 || 55 || 72 || 74 || 13 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 1976-1977 || Islanders de New York || LNH || 79 || 10 || 36 || 46 || 26 || 11 || 0 || 4 || 4 || 6
|- 
|rowspan="2"| 1977-1978 || Islanders de New York || LNH || 34 || 1 || 10 || 11 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| Barons de Cleveland|| LNH || 40 || 3 || 14 || 17 || 30 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1978-1979 || Stars d'Oklahoma City || LCH || 9 || 3 || 7 || 10 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1978-1979 || North Stars du Minnesota || LNH || 64 || 5 || 16 || 21 || 65 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1979-1980 || Islanders de New York || LNH || 32 || 2 || 13 || 15 || 26 ||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1980-1981 || Islanders de New York || LNH || 18 || 2 || 3 || 5 || 25 ||  ||  ||  ||  ||  

| 613 || 63 || 224 || 287 || 478 || 39 || 2 || 9 || 11 || 17

Références

Voir aussi 
 

Naissance en mars 1949
Naissance à Ottawa
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Kings de Springfield
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Stars d'Oklahoma City
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Barons de Cleveland (LNH)
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des 67 d'Ottawa
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Décès à 72 ans
Décès dans le comté de Broward
Décès en mars 2022